Penhoët, écrit Penhoat en breton finistérien moderne, est un toponyme très répandu en Bretagne qui signifie littéralement chef bois, c'est-à-dire « le bout du bois » ou « l'orée du bois ». Les lieux dits les plus connus sont :
 le quartier de Penhoët à Saint-Nazaire dans lequel se trouvent les chantiers navals de Penhoët et la gare de Penhoët,
 un château, situé près de la Penzé sur le territoire de Saint-Thégonnec, la seigneurie et la maison de Penhoët, illustrée en 1403 par le célèbre amiral Jean de Penhoët et passée en 1476 dans la maison de Rohan,
 un château, situé à Grand-Champ dans le Morbihan,
 un site archéologique situé à Saint-Coulitz, dans les Montagnes Noires.
 Jérôme-Hyacinthe Penhoat (1812-1882), un officier de marine français.

Notes et références